Plusieurs cyclones tropicaux portèrent le nom de Bertha :

 Ouragan Bertha de la saison cyclonique 1996 dans l'océan Atlantique nord a fait une arc de cercle longeant les Antilles, la côte des États-Unis et du Canada. Il a fait au moins 12 morts et les données pour les États-Unis indiquent que les dégâts se chiffrent à 270 millions de dollars ; 
 Tempête tropicale Bertha (2002) au cours de la Saison cyclonique 2002 dans l'océan Atlantique nord ;
 Ouragan Bertha (2008) au cours de la Saison cyclonique 2008 dans l'océan Atlantique nord
 Ouragan Bertha (2014), au cours de la saison 2014, a frôlé les Antilles alors qu'il était tempête tropicale puis a longé la côte des États-Unis et du Canada avant de se transformer en dépression des latitudes moyennes qui a affecté l'Europe ;
 Tempête tropicale Bertha (2020), un faible système durant seulement deux jours.

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme